Рита Волк (), настоящее имя — Маргарита Волковинская (род. 3 сентября 1990 года, Ташкент, Узбекистан) — американская актриса и модель, наиболее известна благодаря роли Эми Роденфелд в комедийном сериале «Фальсификация».

Ранняя жизнь 
Родилась в Ташкенте (Узбекистан). Переехала в Сан-Франциско со своей семьей, когда ей было шесть лет. Риту заметил модельный скаут и устроил ей прослушивание для рекламы, после чего она решила стать актрисой.

Маргарита училась в старшей школе Ловелла (Сан-Франциско). В школе она принимала активное участие в спектаклях, в связи с чем её любовь к актёрскому искусству лишь росла, и эта любовь, как она утверждает, помогла ей и её семье акклиматизироваться к американскому языку и культуре. В 2005 году она получила награду SFUSD High School в номинации «поэт-лауреат». После окончания средней школы Волк поступила в Университет Дьюка, который окончила со степенью в области доврачебной психологии. В университете она снялась в студенческом фильме и была членом группы комедийного скетча.

Фильмография

Ссылки 
 
 MTV Faking It

Иммигранты США
Выпускники университета Дьюка
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами